Il doppio del WTA Swiss Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Betsy Nagelsen e Elizabeth Smylie erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Christiane Jolissaint e Dianne van Rensburg hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Maria Lindström e Claudia Porwik.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Christiane Jolissaint /  Dianne van Rensburg (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Catarina Lindqvist (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Swiss Open 1988